gromada Szymbark (powiat gorlicki)
 gromada Szymbark (powiat kartuski)